Stranići je lahko:

 Stranići kod Lovreča (Hrvaška)
 Stranići kod Nove Vasi (Hrvaška)